Holandia:
 Capelle aan den IJssel – miasto

Francja:
 Capelle (Nord) – miasto w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Capelle (Aisne) – miasto w regionie Pikardia

Zobacz też:
 Kapelle